Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Frauen wurde 2014/15 zum 40. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische 1. Bundesliga, die von elf Mannschaften, davon waren zwei automatisch für das Play-off qualifiziert, bestritten wurde. Meister wurde zum 44. Mal SG SVS Post.

Bundesliga

Modus 
In der 1. Bundesliga spielen die besten zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in Setzspiele um die Setzliste für die Play-off-Phase. Den Grunddurchgang bestreiten maximal zehn Mannschaften, die in einer Hin- und in einer Rückrunde gegeneinander antreten und damit werden maximal 18 Runden ausgetragen.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase die ersten acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

Setzspiele für Play-off 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
Setzspiele für Play-off

1. Bundesliga 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Damen: Grunddurchgang

Meister-Play-off 

Setzliste für das Meister-Play-off
ATSC Wildcats Klagenfurt
SG SVS Post
UVC Graz
ASKÖ Linz Steg
VC Tirol
TI-volley
TSV Hartberg
PSV VBG Salzburg

Übersicht Play-off-Phase 

Endstand Playoff

Teilnehmer an der MEVZA 2015/16: SG SVS Post

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Zwischenrunde (Platz 5 bis 8) 
Die Spiele der Zwischenrunde wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Platzierungsspiele

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Ost

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle Pool A

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool A

Abschlusstabelle Pool B

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool B

Platzierungsspiele

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle Pool A

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool A

Abschlusstabelle Pool B

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Frühjahrsdurchgang, Pool B

Platzierungsspiele

2. Bundesliga West

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Damen: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde
Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um einen Aufstiegsplatz für die 1. Bundesliga 2015/16 und um einen Platz für die 1. Bundesliga AVL Relegation.

1. Bundesliga-Relegation
In der 1. Bundesliga AVL Relegation spielen das letztplatzierte Team der 1. Bundesliga und zwei Qualifikanten der 2. Bundesliga Meisterrunde um den Aufstieg in die 1. Bundesliga 2015/16.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen: Meisterrunde

1. Bundesliga-Relegation 
Spiele im Detail

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2014/15
Volleyballsaison 2014/15